Zagoro (Griekenland), een gemeente in het Griekse departement Magnesia
 Zagora (provincie), een provincie in Marokko
 Zagora (Marokko), hoofdplaats van de gelijknamige provincie in Marokko
 Zagora (Krapina), een plaats in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje
 Dalmatinska Zagora, een streek in Kroatië
 Zagora (dorp)

Zie ook 
 Zagorje (doorverwijspagina)